Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2019 se déroule du 24 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, non loin de Wimbledon.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Corentin Moutet
  Yasutaka Uchiyama
  Andrea Arnaboldi
  Alexei Popyrin
  Kwon Soon-woo
  Thiago Monteiro
  Jiří Veselý
  Salvatore Caruso
  Marcel Granollers
  Marcos Giron
  Kamil Majchrzak
  Grégoire Barrère
  Noah Rubin
  Dennis Novak
  Yuichi Sugita
  Ruben Bemelmans

Repêché 
Le Canadien Brayden Schnur est éliminé au dernier tour des qualifications mais est repêché pour pallier le forfait de Borna Ćorić.

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2019
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2019
Tennis masculin en 2019
Tournoi de Wimbledon 2019